Ole Irgens kan syfta på:

 Ole Irgens (1724–1803), norsk biskop
 Ole Irgens (1829–1906), norsk politiker